Фаррухзад I (1204—1204) — Ширваншах Ширвана.

В 1204 году после смерти Ширваншаха Фарибурз II правителем Ширвана уже в преклонном возрасте становится его брат Фаррухзад.
Осталось очень мало сведений о Ширваншахе Фаррухзад I.

Имя ширваншаха Фаррухзада I сына Минучихра III упоминается на строительной надписи у входа в мавзолей Пир-Мардакян в Шемахинском районе Азербайджана.

Литература 
 Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербента. — М.,1963.
 Ашурбейли С. Государство Ширваншахов. — Б., 1983.

Примечания 

Ширваншахи